До́бсон () — англійське та шотландське патронімічне прізвище походження що походить від імені Доббе ().

Відомі носії:
 Вільям Добсон ( 1611—1646) — один з перших значних англійських художників.
 Джорж Едвард Добсон (; 1848—1895) — ірландський зоолог, фотограф.
  (; 1915—2014) — американський астроном-аматор.
  (; 1943-2020) — американський актор.
 Крістофер Добсон (; 1949) — британський вчений-хімік.
 Фіфі Добсон (; 1985) — канадська панк-поп-співачка та автор пісень.
 Юен Добсон (; 1981) — канадський гітарист, що використовує техніку фінгерстайл.

Примітки